Niemcy:
 Offenbach – powiat w kraju związkowym Hesja
 Offenbach am Main – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Hesja
 Offenbach an der Queich – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Offenbach an der Queich – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Offenbach – dzielnica gminy Offenbach-Hundheim w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Offenbach – dzielnica gminy Mittenaar w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Offenbach – były powiat w latach 1832-1938

Osoby:
 Jacques Offenbach (1819–1880), francuski kompozytor i wiolonczelista
 Joseph Offenbach (1904–1971), niemiecki aktor

Inne:
 Folies Offenbach, Les – serial telewizyjny
 Ofenbach – grupa muzyczna

Zobacz też:
 Offenbach-Hundheim